Fothen es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:
  Markus Fothen (1981), ciclista profesional;
  Thomas Fothen (1983), ciclista profesional, hermano menor del anterior.